Vahlefeld ist der Familienname folgender Personen:
Elsbeth Vahlefeld (* 1937), deutsche Verwaltungsbeamtin und Sachbuchautorin
Hans Wilhelm Vahlefeld (1928–2013), deutscher Fernsehjournalist
Markus Vahlefeld (* 1966), deutsch-britischer Buchautor, Weinexperte und Publizist
Rena Vahlefeld (1938–2019), deutsche Politikerin